Таблоид може бити:
Таблоид (новине) као врста дневних новина или недељног магазина, писан на сензационалистички начин
Таблоид (ТВ серија)
Tioguanin - органско једињење